

Musica 
Ruthless – album di Bizzy Bone del 2008
Ruthless – album di Ace Hood del 2009
 Ruthless – singolo di Lil Tjay del 2019

Film 
Il dominatore di Wall Street (Ruthless) – film del 1948

Pagine correlate 
Ruthless Records – etichetta discografica statunitense